NMH est un sigle qui peut signifier : 
 Neutral Milk Hotel, un groupe de rock américain ;
 , titres de plusieurs œuvres.